Renier puede hacer referencia a:

Como nombre 
Renier Vázquez Igarza, ajedrecista hispano-cubano.

Como apellido 
Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier, botánico francés.
Giustina Renier Michiel, escritora italiana.
Léon Renier, historiador y epigrafista francés.